Biografies:
 Cadell (família)
 Arnau Cadell, escultor català dels segles  i .
 Ava Cadell (1956), actriu i sexòloga hongaresa
 Cadell Ddyrnllwg, rei de Powys (Gal·les) entre 447 i 460.
 Cadell ab Einion, rei de Deheubarth (Gal·les) entre 1005 i 1008.
 Cadell ap Brochfael, rei de Powys entre 773 i 808.
 Cadell ap Gruffydd, rei de Deheubarth entre 1143 i 1153.
 Cadell ap Rhodri, Príncep de Seisyllwg (Gal·les) entre 872 i 878.
 Cyngen ap Cadell, rei de Powys entre 808 i 855.
 Francis Cadell (1822 – 1879), explorador escocès d'Austràlia.
 Francis Campbell Boileau Cadell o Francis Cadell (1883 – 1937), pintor escocès.
 Galceran Cadell, militar del  del bàndol dels cadells.
 Jean Cadell (1884 – 1967), actriu escocesa.
 Joan Cadell, noble del , senyor d'Arsèguel i dirigent dels cadells.
 Meryn Cadell, cantant i escriptor canadenc.
 Robert Cadell (1788 – 1849), escocès editor de les obres de Walter Scott.
 Simon Cadell (1950 – 1996), actor britànic.
 Botànica:
 Cadell (nimfeàcia) (Nymphaea alba), planta de les nimfeàcies.
 Cadell (zigofil·làcia) (Tribulus terrestris), planta de les zigofil·làcies.
 Espina-xoca (Xanthium spinosum), mala herba.
 Enginyeria:
 Cadell (molí de vent), barra que assegurava la caiguda del gra en els molins de vent.
 Cadell (fusteria) o recalador, mena de ribot utilitzat per a fer ranures paral·leles al cantell de la post.
 Cadell (engranatge), peça que permet el pas de les dents d'una roda o barra dentada en una direcció, però no en l'oposada
 Geografia:
 Cadell (Austràlia), poble del sud d'Austràlia.
 Can Cadell, nucli de població del municipi de Sant Feliu de Buixalleu a La Selva.
 Torre de Cadell, edifici a Bellver de Cerdanya.
 Història: Cadells, membres d'un dels dos bàndols en què estava dividida la noblesa catalana al final del .
 Zoologia:
 Cadell o cria, petit del gos i altres mamífers.
 Cadell (insecte), insecte ortòpter de la família dels gríl·lids.
 Cadell (ocell), ocell de la família dels caràdrids.